Plusieurs cathédrales dans le monde sont appelées cathédrale Saint-Jean-Baptiste en l’honneur de saint Jean-Baptiste, personnage du Nouveau Testament :

  en  :
 la basilique Saint-Jean de Berlin, bel et bien dédiée à saint Jean-Baptiste, et cathédrale de l’ordinariat militaire d’Allemagne ;
  en  :
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de San Juan ;
  au  :
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Santa Cruz do Sul ;
  au  :
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet,
 la basilique-cathédrale St. John the Baptist de Saint-Jean de Terre-Neuve ;
  en  :
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korhogo ;
  aux  :
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Charleston,
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Savannah ;
  en  :
 l’ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Aire-sur-l’Adour,
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès,
 l’ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas,
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Belley,
 la pro-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Calvi,
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon,
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris de l’Église apostolique arménienne,
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan,
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Maurienne ;
  en  :
 la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Miragoâne ;
  en  :
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Raguse,
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin ;
  au  :
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Norwich ;
  en  :
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Pskov ;
  en  :
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Prešov,
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Trnava ;
  en  : 
 la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Salto.

Voir également 
la primatiale Saint-Jean de Lyon en France.
 
 
 

JeanBaptiste
~